Зеленка и Зелёнка — многозначный термин:

 Зелёнка — бытовое название раствора бриллиантового зелёного и некоторых содержащих его антисептических средств (таких, как жидкость Новикова).
 Зелёнка — слово, на армейском жаргоне означающее лесистую местность, густые заросли.
 Зеленка () — чешская фамилия (в России часто произносится, как Зе́ленка, хотя это не соответствует чешской фонетике).

Персоналии 
    (1921—2011) — чешский сатирик и сценарист.
  (1892—1979) — чешский путешественник, ориенталист, арабист.
 Зеленка, Жденек (род. 1954) — чешский сценарист и режиссёр.
 Зеленка, Иван (род. 1941) — чешский музыкант и композитор.
 Зеленка, Карел (род. 1983) — итальянский фигурист чешского происхождения.
 Зеленка, Ладислав (1881—1957) — чешский виолончелист, член Чешского квартета.
 Зеленка, Мария (1899—1975) — австрийская актриса.
 Зеленка, Милан (род. 1939) — чешский гитарист и педагог.
 Зеленка, Отто (1931—2013) — чешский сценарист.
 Зеленка, Петр (род. 1967) — чешский кинорежиссёр и писатель.
 Зеленка, Франтишек (1904—1944) — чешский архитектор и график.
 Зеленка, Эмиль (1842—1902) — германский зоолог.
 Зеленка, Ян (1923—1998) — чешский коммунистический политик.
 Зеленка, Ян Дисмас (1679—1745) — чешский и немецкий композитор, представитель богемского барокко.

Топоним

Реки
Зелёнка (приток Катуни) — в республике Алтай
Зеленка (приток Малы) — в Кировской области
Зеленка (приток Надеевы) — в Кировской области
Зеленка (приток Фошни) — в Орловской области
Зеленка (приток Бугарикты-Нерчинской) — в Забайкальском крае
Зеленка (приток Куйвивэрыннэта) — на Чукотке
Зеленка (приток Ыльытрына) — на Чукотке
Зеленка (приток Левтутутвеема)

Населённые пункты

Белоруссия 
 Зеленка — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Зеленка — агрогородок в Полоцком районе Витебской области.
 Зеленка — деревня в Мозырском районе Гомельской области.
 Зеленка — упразднённый хутор в Островецком районе Гродненской области.
 Зеленка — хутор в Островецком районе Гродненской области.
 Зеленка — хутор в Ошмянском районе Гродненской области.
 Зеленка — посёлок в Глусском районе Могилёвской области.

Польша 
 Зелёнка — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство.

Другое 
 Зеленка, Радек — персонаж в научно-фантастическом сериале «Звёздные врата: Атлантида».
 Зелёнка (челябинский жаргонизм) — профессионально-бытовое название бланка свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество. Названо по цвету бланка (до 2008 года — зелёного цвета, позже — розового).
 Зелёнка (донской жаргонизм) — «поехать на зелёнку», «отдыхать на зелёнке» означает выезд «на природу», пикник.
 Зелёнка ироничное прозвище Владимира Зеленского